Hrabovszky András (1958. október 11. –) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása
A játékvezetői vizsgát megszerezve Békés megyében különböző labdarúgó osztályokban szerezte meg a szükséges tapasztalatokat, 1993-ban lett országos, NB. II-es játékvezető. A partbírói keret kialakításánál 1993-ban őt is megkérdezték, hogy vállalja-e a feladat ellátását. Döntését követően asszisztensként foglalkoztatták az országos keretben.

A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubtalálkozón segítette partbíróként a játékvezető munkáját. Legtöbbet Hanacsek Attila segítője lehetett. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2003-ban búcsúzott.

Aktív partbírói tevékenységét befejezve a Békés Megyei Játékvezetői Testület (JT) oktatási bizottságának vezetője, megyei, NB. III-as ellenőr, majd az MLSZ JB foglalkoztatja országos játékvezető ellenőrként.

Források 

1958-ban született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők